Toponímia: 
 Sella (Marina Baixa), municipi del País Valencià
 Riu Sella (País Valencià), riu de la Marina Baixa, al País Valencià.
 Riu Sella (Astúries), riu del Principat d'Astúries
 La Sella (Llagostera), muntanya al municipi de Llagostera (Gironès).
 La Sella (Ulldemolins), muntanya al municipi d'Ulldemolins (Priorat).
 La Sella (la Palma d'Ebre), muntanya als municipis de la Bisbal de Falset (Priorat) i de la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre).
 Grup Sella, massís en forma d'altiplà a les Dolomites
 Sella, seient de cuir utilitzat per a muntar a cavall.
 Punt de sella, tipus de punt estacionari en una superfície multidimensional.